Världsmästerskapet i handboll för damer 2009, som var det 19:e i ordningen, spelades 5–20 december 2009 i sex städer i Kina med 24 deltagande handbollsnationer. IHF beslutade 2006 att Kina skulle arrangera världsmästerskapet 2009.

Ryssland blev världsmästare för fjärde gången efter att ha finalbesegrat Frankrike med 25-22. Norge vann brons efter seger mot Spanien i matchen om tredje pris med 31-26.

Deltagande nationer 
De 24 nationer som kvalificerade sig till turneringen var följande:

Gruppindelning 
De 24 deltagande lagen spelade i fyra grupper med sex lag i varje den 5–10 december. De tre bästa lagen i varje grupp gick vidare till mellanrundan medan övriga lag spelade President's Cup.

De 12 lagen som gick vidare till Mellanrundan var indelade i två grupper med sex lag i varje och matcherna spelades 12–15 december. De två bästa lagen i varje grupp spelade om medaljerna, medan övriga fyra lag i varje grupp spelade placeringsmatcher.

Placeringsmatcherna spelades den 15 och 17 december, semifinalerna avgjordes den 18 december, bronsmatchen och finalen spelas den 20 december.

Resultat i gruppspelen 
Förklaringar till tabellerna:
 S = Spelade matcher
 V = Vinster
 O = Oavgjorda 
 F = Förluster
 GM = Gjorda mål
 IM = Insläppta mål
 MS = Målskillnad
 P = Poäng

Grupp A (Wuxi) 
Not: Frankrike, Sverige och Tyskland hamnade alla på sex poäng. Frankrike vann mot både Sverige och Tyskland och har fyra poäng i inbördes möten, och Tyskland vann mot Sverige och har två poäng i inbördes möten. Sverige som förlorade mot båda nationerna står på noll poäng i inbördes möten.

Grupp B (Zhangjiagang) 
Not: Angola, Ukraina och Österrike hamnade alla på sex poäng. Angola vann mot Ukraina med 8 mål och förlorade mot Österrike med 7 mål, totalt +1. Österrike vann mot Angola med 7 mål och förlorade mot Ukraina med 1 mål, totalt +6. Ukraina vann mot Österrike med 1 mål och förlorade mot Angola med 8 mål, totalt -7.

Grupp C (Suzhou) 
Not: Japan och Tunisien hamnade båda på tre poäng, det inbördes mötet slutade oavgjort, därför räknas målskillnaden från övriga fyra matcher.

Grupp D (Changzhou)

Mellanrundan

Grupp 1 (Yangzhou) 
Not 1: Frankrike och Ryssland hamnade båda på åtta poäng, Frankrike vann det inbördes mötet och vann gruppen i och med den vinsten.
Not 2: Angola och Österrike hamnade båda på två poäng, Österrike vann det inbördes mötet i första gruppspelet och hamnar därför före trots sämre målskillnad

Grupp 2 (Suzhou)

President's Cup

Grupp 1 (Wuxi)

Grupp 2 (Zhangjiagang) 
Not: Elfenbenskusten och Argentina hamnade båda på fem poäng. Det inbördes mötet i första gruppspelet slutade oavgjort, därför räknas målskillnaden från övriga fyra matcher.

Placeringsmatcher

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Källor
 Handbolls-VM 2009 på IHF's hemsida
 Första gruppspelet på IHF's hemsida
 Mellanrundan på IHF's hemsida
 President's Cup på IHF's hemsida

2009 i Kina
Internationella handbollstävlingar i Kina
Handbollssäsongen 2009/2010
2009
Nanjing
Suzhou